Retro-Diels-Alder-Reaktion (von lateinisch retro ‚zurück‘ und Diels-Alder-Reaktion) bezeichnet

 die Umkehrung der Diels-Alder-Reaktion, eine konzertiert verlaufende Cycloreversion (siehe Diels-Alder-Reaktion#Retro-Diels-Alder-Reaktion)
 in der Massenspektrometrie eine Fragmentierung (siehe Fragmentierung (Massenspektrometrie)#Retro-Diels-Alder-Reaktion)